Lindores steht für:

 Lindores (Schottland), Ort in Schottland
 Lindores Loch, ein See in Schottland

Lindores ist der Herkunftsname von:

 Lorenz von Lindores († 1437), schottischer Philosoph, Universitätsgründer und Inquisitor